Grundordnung steht für:

 Verfassungsordnung eines Staates oder Staatenbunds
 Kirchenverfassung, in vielen evangelischen Landeskirchen und der EKD
 Satzung (öffentliches Recht), in der eine Hochschule ergänzend zum Landesrecht die Rechte und Pflichten der Mitglieder und Angehörigen der Gremien sowie die Verfahrensgrundsätze für die zentralen Organe und Fachbereiche regelt

Siehe auch:
 freiheitliche demokratische Grundordnung (Deutschland)